O Tex é um protótipo de modelo esportivo urbano apresentado pela Volkswagen na edição de 2011 do Salão de Genebra.

Ligações externas
Fotos e informações sobre o modelo Autoblog

Tex
Volkswagen Tex